Tycho peut désigner :

 Tycho, cratère lunaire
 Tycho, musicien electronica
 Tycho Brahe, astronome danois
 Tycho Celchu, pilote du film Star Wars
 (1677) Tycho Brahe, astéroïde,
 Catalogue Tycho, catalogue d'étoiles
 Planétarium Tycho Brahe, planétarium à Copenhague
 Les Épaves de Tycho, nouvelle et recueil du même nom se déroulant dans le cratère Tycho

Homonymie